Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2007 de l’Open d'Australie qui est disputé du 15 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Serena Williams bat Maria Sharapova en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Nicole Vaidišová et Kim Clijsters.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2007
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 2007
Tennis en janvier 2007